

Botanique 
 Hernandia mascarenensis  ; voir Liste_des_arbres_et_arbustes_indigènes_de_La_Réunion;
 Gastonia rodriguesiana  ; voir Flore endémique de Rodrigues;
 Simaruba amara en Martinique;
 bois clair comme le peuplier, le sapin dont on fait les meubles et des objets vendus sans peinture ni vernis. En anglais « deal ». Ce sont des bois dont le duramen n'est pas différencié de l'aubier, employés tels quels sans retrait de l'aubier.

Toponymie
 Bois Blanc (La Réunion)
 Île Bois Blanc (Michigan)
 Bois Blanc (Michigan)
 Bois-Blancs est un quartier de Lille en France